15 – liczba naturalna
 15 – rok naszej ery
 15 – rok przed naszą erą

Literatura 
 XV – sonet Williama Szekspira

Inne 
 15 (Eunomia) – planetoida

Zobacz też